Лампаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Жуан-даш-Лампаш — парафія.